Miejscowości w USA:
 Asheboro – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Asheboro (ang. Asheboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph